Juovajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iso-Juovajärvi, sjö i Kiruna kommun,  (20,1 ha)
Juovajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (36,5 ha)
Juovajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (7,81 ha)
Keski-Juovajärvi, sjö i Kiruna kommun,  (9,54 ha)
Juovejauretje (Tärna socken, Lappland, 728278-144534), sjö i Storumans kommun,  (9,32 ha)
Juovejauretje (Tärna socken, Lappland, 728320-144453), sjö i Storumans kommun,  (10,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn